Karácsonyi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Karácsonyi (1917–??), ungarischer Fußballspieler 
 János Karácsonyi (1858–1929), ungarischer Theologe und Historiker 

Siehe auch:
 Karácsony